Ron Brooks – attore statunitense
 Ron Brooks – giocatore di football americano statunitense